Соревнования среди парных двоек в лёгком весе по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 2 заезда. Лучшие команды в каждом заезде прошли в финал, остальные примут участие в утешительных заездах.

Заезд 1

Заезд 2

Утешительные заезды

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)